Security Management Group, een Nederlandse Beveiligingsorganisatie.
Super Mario Galaxy
Shanghai Media Group
Sister Machine Gun
Spaceflight Meteorology Group
SMG plc
Sub Machine Gun